Tie-break – termine sportivo
 Tie Break – gruppo musicale austriaco
 Tie Break – gruppo musicale jazz polacco
 Tie Break – videogioco del 1990
 Tiebreak Theatre – compagnia teatrale britannica